Kýros (latinský přepis je Cyrus) je perské jméno, které patří více osobám:

 Kýros I. († cca 600 př. n. l.) – perský král
 Kýros II. Veliký († cca 530 př. n. l.) – perský král
 Kýros Mladší († 401 př. n. l.) – perský princ